Рудольф II (; убит ) — маркграф Северной марки в 1133—1134 годах, граф Штаде, Дитмаршена и Фреклебена с 1130 года.

Биография 
Сын Рудольфа I фон Штаде и его жены Рихардис фон Шпонхейм.

В 1130 году после убийства брата — Удо IV унаследовал графство Штаде и другие родовые земли. Утвердился в Штаде после смерти его правителя (в 1095—1112 и 1124—1135) министериала Фридриха.

В 1133 году стал маркграфом Северной марки. Возможно, так и не вступил во владение и титул носил символически.

В следующем году император Лотарь III передал Северную марку Альбрехту Медведю.

Рудольф II основал монастырь Святого Георга в Штаде (1132) и монастырь Лейтцкау (1138).

Поддерживал Вельфов и был противником Штауфенов.

Был убит в Дитмаршене местными жителями (крестьянами) 14 марта 1144 года.

Рудольф II был женат на Елизавете, дочери маркграфа Леопольда I Штирийского. Детей у него не было, и с его смертью пресекся род графов Штаде.

Дитмаршен с согласия Гартвига фон Штаде (брата Рудольфа II, принявшего священнический сан) перешёл во владение архиепископов Бремена. Графство Штаде в 1145 году захватил Генрих Лев.

Источники 
 Karl Ernst Hermann Krause: Lothar Udo II. und das Stader Grafenhaus. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 19, Duncker & Humblot, Leipzig 1884, S. 257—260.

Маркграфы Северной марки
Графы Штаде
Удонены
Правители Европы XII века